Colònia (divisió administrativa), lloc on s'estableix gent d'un altre país
 Colònia grega
 Colònia romana, ciutat romana fundada per ciutadans romans en territori de ciutats conquerides
 Colònia, territori generalment a Ultramar sota domini polític i explotació econòmica d'un estat estranger
 Colònia de vacances, vegeu estiueig
 Colònia industrial, instal·lació industrial fora dels nuclis de població que inclou també habitatges per als obrers, església, escola, etc.
 Colònia tèxtil, tipus específic de colònia industrial, característic de la industrialització a Catalunya, als rius Llobregat, Ter, etc.
 Colònia (biologia), grup d'individus que viuen en una comunitat
 Colònia o aigua de Colònia, utilitzada com a perfum i com a cosmètic
 Toponímia:
 Colònia (tema), un tema o divisió administrativa de l'Imperi Romà d'Orient situat al nord de Capadòcia
 Colònia (Alemanya), l'antiga Colonia Agrippinensis, ciutat d'Alemanya
 Departament de Colonia, departament de l'Uruguai
 Colonia del Sacramento, capital del departament de Colonia, Uruguai
 Colonia (Yap), capital de Yap, un dels Estats Federats de Micronèsia
 Catedral de Colònia, edifici a la ciutat alemanya de Colònia
 Organitzacions:
 Arquebisbat de Colònia
 Universitat de Colònia